Treff steht für:

 eine Spielkartenfarbe, siehe Kreuz (Farbe)
 eine Zeitschrift für Kinder, siehe Treff (Zeitschrift)
 ein planmäßiges Zusammenkommen von für einen Nachrichtendienst tätigen Personen, siehe Treff (Nachrichtendienst)
 ein umgangssprachliches Synonym für Treffen oder Treffpunkt
 Treff Discount, Lebensmittelhandel der Edeka-Gruppe
 Treff Glocke, Verkaufsautomat

Treff ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Treff (1906–2003), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Hanne Treff (1887–1957), erzgebirgische Heimatdichterin 
 Herbert Treff (1898–1945), nationalsozialistischer Kommunalpolitiker
 Karl Ludwig Treff (* 1869), deutscher Violinist, Komponist und Gesangspädagoge